Krups steht für:
 Krups, ein Haushaltsgerätehersteller

Krups ist der Familienname folgender Personen: